Ronon Dex est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate Atlantis. Il apparaît dans la série au cours de la saison 2 et remplace, dans l'équipe, le lieutenant Aiden Ford après sa fuite de la cité.

Histoire avant Atlantis 
Ronon Dex était militaire au rang d'officier technicien (équivalent à un caporal) sur son monde natal, Sateda, et commandait un régiment pendant le combat contre les Wraiths. Ronon a été entraîné par Kell, son maître d'arme, et est lié d'amitié avec ses compagnons Satédiens : Solen, Ara, Rakai et Tyre. Ces trois derniers, devenus des adorateurs des Wraiths, trouveront directement ou indirectement la mort au contact de Ronon.

Ronon est le remplaçant du lieutenant Aiden Ford dans l'équipe de Sheppard. Méfiant et imposant, il joue dans l'équipe le rôle de la "masse". L'expérience de ses voyages dans la galaxie, à l'époque où il était un coureur, est un atout non négligeable pour le groupe.
D'un caractère très taciturne, il est facilement enclin à la colère aveugle. La destruction de son monde l'a effectivement beaucoup marqué, au moins autant que la trahison de l'un de ses supérieurs qui s'est enfui lâchement en sacrifiant des milliers de soldats. Ronon n'a absolument aucune compassion ni pitié envers les Wraiths, envers qui il nourrit une haine viscérale en toutes circonstances. Il a passé plusieurs années de sa vie à tenter infructueusement de leur échapper, avant de rencontrer les habitants d'Atlantis. Toute sa vie a été placée sous l'égide de la haine des Wraiths et l'étude de la manière la plus efficace pour les combattre. Ronon est en effet un guerrier de poids, très équipé matériellement et psychologiquement au combat. Très froid de nature, il peut pourtant être un joyeux drille, surtout le jour où il retrouve des survivants de son monde.
Ronon a une méthode de combat bien à lui, et ne fait aucun quartier de ses ennemis. Il déteste être vaincu et reste méfiant même à l'égard de ses amis, par ancien réflexe de survie. Sur ses méthodes de combat, il est très proche de Teyla. Il se bat régulièrement avec un pistolet tirant des décharges d'énergie paralysantes ou mortelles, qu'il semble prendre plaisir à faire mouliner, et porte en permanence un sabre. Ronon met également un point d'honneur à avoir une profusion de couteaux avec lui.

Ronon, sur Sateda, était marié à Méléna, une jeune Satédienne travaillant dans un hôpital. Elle meurt dans l'explosion de son hôpital lors de l'assaut des Wraiths sur Sateda. Lors de cet assaut, les Satédiens résistèrent jusqu'à l'extermination de presque toute la population. Quelques habitants purent s'échapper mais Ronon fut capturé pour servir de nourriture à un Wraith. Cependant, lorsque le Wraith tenta de lui aspirer son énergie vitale, la résistance de Ronon l'arrêta et les Wraiths jugèrent qu'il valait mieux en faire un coureur : ils lui placèrent dans le cou un traqueur subspation servant à transmettre constamment sa position. Ronon tenta de retirer lui-même ce transmetteur mais n'y parvint pas, il sollicita l'aide de médecins dans la galaxie de Pégase, mais aucun n'arriva à retirer le transmetteur. Ainsi, Ronon resta un coureur pendant environ sept ans de sa vie, voyageant de planète en planète, sans pouvoir y rester.

Arrivée sur Atlantis

Rencontre avec l'expédition Atlantis 
C'est par hasard que Ronon croisa le chemin de Teyla et Sheppard, alors à la recherche du lieutenant Ford. Ronon accepta que Sheppard envoie le Dr Beckett retirer le transmetteur dans son dos à condition de ne pas utiliser d'anesthésie.

Une fois le transmetteur retiré, Ronon s'enfuit et croisa le chemin de Ford puis un combat sans réelle victoire s'engagea. Ford s'enfuit, téléporté par un dart wraith.

Ronon alla ensuite sur Atlantis où il constata, par le biais d'un MALP, que Sateda avait été totalement détruite par les Wraiths. Il décida de rester sur la cité et de profiter de son moment de répit avant de décider ce qu'il ferait ensuite.

Intégration dans l'équipe 
Sheppard fit pression sur le docteur Weir pour faire entrer Ronon dans son équipe, à l'image de Jack O'Neill qui voulait faire intégrer Teal'c à SG-1. Weir accepta finalement avec quelques réticences, et Ronon intégra l'équipe en remplacement du lieutenant Ford.

Cependant Ronon fut rapidement mal à l'aise sur la cité et se joignit de plus en plus souvent aux activités de Teyla (méditation, entraînement au combat...)

Retrouvailles avec Kell 
Peu après son intégration dans l'équipe, Ronon partit sur une planète avec Teyla, chargée de mener des négociations entre les habitants et les Athosiens. Pendant ces négociations, Ronon apprit qu'il n'était pas le seul survivant de l'attaque des Wraiths sur Sateda. Teyla arrangea une rencontre avec un Satédien du nom de Solen, ancien compagnon d'armes de Ronon qui l'informa que Kell passait régulièrement lui rendre visite. Ronon, étonné que Kell soit en vie demanda à le voir.

Quelques jours plus tard, Kell arriva dans la taverne où Ronon l'attendait, celui-ci le tua sans explication. Kell avait, en réalité, couvert sa fuite en envoyant plusieurs milliers de soldat à la mort.

Ronon, à nouveau coureur 
De retour sur une planète visitée en tant que coureur, Ronon fut capturé par la population et livré aux Wraiths. À bord d'un vaisseau, un mouchard fut à nouveau implanté dans son dos afin d'en faire un coureur. Il fut ensuite téléporté sur sa planète natale : Sateda, à ce moment-là en ruines. Ronon, prisonnier de ce monde et connaissant les lieux, s'équipa rapidement d'armes à feu et tua tous les Wraiths envoyés pour le chasser. Une trentaine de Wraiths furent envoyés pour le tuer lorsque arrivèrent Sheppard et Teyla, venus pour le secourir.

Ronon engagea un combat à mains nues avec le maître wraith qui avait détruit Sateda quelques années plus tôt mais ne parvint pas à prendre le dessus. Le Wraith fut éliminé par Beckett qui lui tira dessus avec un drone à bord d'un jumper.

Carson put ensuite anesthésier Ronon afin de lui retirer le nouveau mouchard.

À noter 
 Du fait de sa grande force, Ronon reçoit souvent plusieurs coups d'arme paralysante wraith avant de tomber.
 Il peut également tenir tête à un Wraith au corps à corps, en raison de cette même force, et même le tuer.
 Il noue une relation avec Amélia Banks (Sharon Taylor).

Notes et références 

Dex, Ronon
Guerrier de fiction
Personnage extraterrestre

sv:Lista över rollfigurer i Stargate#Ronon Dex